Курок — деталь ударно-спускового механізму у вогнепальній зброї.

Люди 
 Курок Олександр Іванович (*13 червня 1955 р., с. Мутин Кролевецького району Сумської області) — український педагог.